Сверчков — русская фамилия. Сверчковы — дворянский род:
 Сверчков, Александр Борисович (род. 1953) — российский дипломат.
 Сверчков, Владимир Дмитриевич (1821—1888) — русский живописец, работал в жанре батальной, исторической, портретной живописи. Наибольшую известность получил как мастер витражного дела.
 Сверчков, Вячеслав Михайлович (род. 1963) — глава города Иваново (2010—2015).
 
 Сверчков, Исидор Дмитриевич (1837—1907) — генерал от инфантерии, участник Среднеазиатских походов, Тавастгусский губернатор.
 Сверчков, Никита Кузьмич (1891—1985) — советский художник, член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Сверчков, Николай Георгиевич (псевдоним: Рогалев, 1898—1972) — военный преступник, начальник полиции Смоленска, лидер масонов-мартинистов в Чили.
 Сверчков, Николай Егорович (1817—1898) — русский батальный и жанровый живописец;
 Сверчков, Сергей Васильевич (род. 1976) — российский журналист, в 2005—2012 гг. — член КПРФ, в 2009—2012 гг. — главный редактор газеты «Питерская правда».
 Сверчков-Сабуров, Юрий Константинович (?—1512) — московский дворянин, окольничий и воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.